Pulew ist der Familienname folgender Personen:

 Kubrat Pulew (* 1981), bulgarischer Boxer
 Terwel Pulew (* 1983), bulgarischer Boxer